Иван Леднёв:
 Леднёв, Иван Васильевич (1910—1961) — Герой Советского Союза.
 Леднёв, Иван Иванович (1897—1958) — советский генерал-лейтенант.